Соку́льський — українське та польське прізвище.

 Сокульський Арнольд Леонідович (1938) — український історик.
 Сокульський Іван Григорович (1940 — 1992) — український поет, правозахисник, громадський діяч.
 Сокульський Тадеуш (до 1846 — після 1916) — львівський скульптор.

Українські прізвища